Список экологических журналов включает журналы и другие периодические издания, публикующие экологические статьи и монографии, распределённые по алфавиту.

Избранное 
По итогам 10 лет (1998—2008) по уровню цитирования (Импакт-фактор, Science Citation Index) в двадцатку самых значимых журналов в мире в категории экология (из 168 учитываемых и более 300 имеющихся в этой области) входят следующие издания:

 Annual Review of Ecology, Evolution & Systematics
 Nature 
 Science
  in Ecology and Evolution
 
 Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
 Systematic Biology 
 Ecology 
  
  
  
 
 
 
 Journal of Ecology
 
 Journal of Applied Ecology
 Oecologia
 Ecosystems

На русском языке

Д 

 Деловой экологический журнал

Т 

 Теоретическая и прикладная экология

Э 

Экология
Экология и право

ISSN: 0367-0597
Экология производства
ISSN: 2078-3981
Экоград

На английском языке

A 

 AMBIO
A Journal of the Human Environment

ISSN Print: 0044-7447 ISSN Online: 1654-7209
   
 Aquaculture International
Journal of the European Aquaculture Society

ISSN Print: 0967-6120 ISSN Online: 1573-143X
   
 Aquarium Sciences and Conservation
ISSN Print: 1357-5325 ISSN Online: 1573-1448
   
 Aquatic Ecology
A Multidisciplinary Journal Relating to Processes and Structures at Different Organizational Levels

ISSN Print: 1386-2588 ISSN Online: 1573-5125
   
 Aquatic Sciences
Research Across Boundaries

ISSN Print: 1015-1621
   
 Archives of Microbiology
ISSN Print: 0302-8933 ISSN Online: 1432-072X

B 
 Biogeochemistry
ISSN Print: 0168-2563 ISSN Online: 1573-515X
   
 Biological Invasions
ISSN Print: 1387-3547 ISSN Online: 1573-1464
   
 Botanica Helvetica 
(Швейцария)

ISSN Print: 0253-1453 ISSN Online: 1420-9063

C 
 Chemoecology
Evolutionary, Mechanistic and Environmental Approaches to Chemically-Mediated Interaction

ISSN Print: 0937-7409
   
 Conservation Genetics
ISSN Print: 1566-0621 
ISSN Online: 1572-9737
    
 Conservation Genetics Resources
ISSN Print: 1877-7252
ISSN Online: 1877-7260
    
 Contemporary Problems of Ecology
ISSN Print: 1995-4255
ISSN Online: 1995-4263
  
 Coral Reefs
Journal of the International Society for Reef Studies

ISSN Print: 0722-4028
ISSN Online: 1432-0975

D

E 

 Ecological Research
ISSN Print: 0912-3814
ISSN Online: 1440-1703
    
 Ecosystems
ISSN Print: 1432-9840
ISSN Online: 1435-0629
    
 Environmental Biology of Fishes
ISSN Print: 0378-1909
ISSN Online: 1573-5133
    
 Environmental and Ecological Statistics
ISSN Print: 1352-8505
ISSN Online: 1573-3009
    
 Environmental Management
ISSN Print: 0364-152X
ISSN Online: 1432-1009
    
 The Environmentalist
ISSN Print: 0251-1088
ISSN Online: 1573-2991
    
 Estuaries and Coasts
Journal of the Coastal and Estuarine Research Federation

ISSN Print: 1559-2723
ISSN Online: 1559-2731
    
 European Journal of Wildlife Research
ISSN Print: 1612-4642
ISSN Online: 1439-0574
    
 Evolutionary Biology
ISSN Print: 0071-3260

F 
 Fish Physiology and Biochemistry
ISSN Print: 0920-1742
ISSN Online: 1573-5168
    
 Fisheries Science
ISSN Print: 0919-9268
ISSN Online: 1444-2906
    
 Folia Geobotanica
Journal of the Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic

ISSN Print: 1211-9520
ISSN Online: 1874-9348
    
 Forestry Studies in China
ISSN Print: 1008-1321
ISSN Online: 1993-0372
    
 Fungal Diversity
An International Journal of Mycology

ISSN Print: 1560-2745
ISSN Online: 1878-9129

G

H 
 Helgoland Marine Research
ISSN Print: 1438-387X
ISSN Online: 1438-3888
    
 Hydrobiologia
The International Journal of Aquatic Sciences

ISSN Print: 0018-8158
ISSN Online: 1573-5117

I 

 Ichthyological Research
ISSN Print: 1341-8998
ISSN Online: 1616-3915
    
 Inland Water Biology
ISSN Print: 1995-0829
ISSN Online: 1995-0837
    
 International Journal of Salt Lake Research
ISSN Print: 1037-0544
ISSN Online: 1573-8590

J 
 Journal of Applied Phycology
ISSN Print: 0921-8971
ISSN Online: 1573-5176
    
 Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery
ISSN Print: 1386-1980
ISSN Online: 1573-5141

 Journal of Chemical Ecology
ISSN Print: 0098-0331
ISSN Online: 1573-1561
    
 Journal of Insect Conservation
An international journal devoted to the conservation of insects and related invertebrates

ISSN Print: 1366-638X
ISSN Online: 1572-9753
    
 Journal of Oceanography
edited by The Oceanographic Society of Japan

ISSN Print: 0916-8370
ISSN Online: 1573-868X

 Journal of Ornithology
ISSN Print: 0021-8375
ISSN Online: 1439-0361
  
 Journal of Plant Research
ISSN Print: 0918-9440
ISSN Online: 1618-0860

K

L 
 Landscape and Ecological Engineering
ISSN Print: 1860-1871
ISSN Online: 1860-188X

 Landscape Ecology
ISSN Print: 0921-2973 ISSN Online: 1572-9761

 Limnology
ISSN Print: 1439-8621
ISSN Online: 1439-863X

M 
 Mangroves and Salt Marshes
ISSN Print: 1386-3509
ISSN Online: 1572-977X

 Marine Biodiversity
ISSN Print: 1867-1616
ISSN Online: 1867-1624
    
 Marine Biology
International Journal on Life in Oceans and Coastal Waters

ISSN Print: 0025-3162
ISSN Online: 1432-1793
    
 Marine Biotechnology
An International Journal Focusing on Marine Genomics, Molecular Biology and Biotechnology

ISSN Print: 1436-2228
ISSN Online: 1436-2236
    
 Microbial Ecology
ISSN Print: 0095-3628
ISSN Online: 1432-184X
    
 Mycological Progress
ISSN Print: 1617-416X
ISSN Online: 1861-8952

N

O 
 Oecologia
ISSN Print: 0029-8549
ISSN Online: 1432-1939
    
 Organisms Diversity & Evolution
ISSN Print: 1439-6092

P 
 Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments
ISSN Print: 1867-1594
ISSN Online: 1867-1608
    
 Plant Systematics and Evolution
ISSN Print: 0378-2697
ISSN Online: 1615-6110
    
 Polar Biology
ISSN Print: 0722-4060
ISSN Online: 1432-2056
    
 Population Ecology
ISSN Print: 1438-3896
ISSN Online: 1438-390X
    
 Primates
ISSN Print: 0032-8332
ISSN Online: 1610-7365

Q

R 

 Reviews in Fish Biology and Fisheries
ISSN Print: 0960-3166
ISSN Online: 1573-5184

 Reviews in Fish Biology and Fisheries
ISSN Print: 0960-3166 ISSN Online: 1573-5184
   
 Russian Journal of Biological Invasions
Russian Journal of Biological Invasions

ISSN Print: 2075-1117 ISSN Online: 2075-1125
   
 Russian Journal of Ecology
Англоязычная версия журнала Экология

ISSN Print: 1067-4136 ISSN Online: 1608-3334
   
 Russian Journal of Marine Biology
ISSN Print: 1063-0740 ISSN Online: 1608-3377

S

T 
 Theoretical Ecology
ISSN Print: 1874-1738
ISSN Online: 1874-1746

U 
 Urban Ecosystems
ISSN Print: 1083-8155
ISSN Online: 1573-1642

V

W 
 Wetlands
Official Scholarly Journal of the Society of Wetland Scientists

ISSN Print: 0277-5212 ISSN Online: 1943-6246
   
 Wetlands Ecology and Management
ISSN Print: 0923-4861 ISSN Online: 1572-9834

X

Y

Z

Примечания

См. также 
 Список зоологических журналов
 Список ботанических журналов
 Список орнитологических журналов
 Список энтомологических журналов

Ссылки 
 Экологические журналы издательства Springer
 Экологические журналы

Списки:Экология